Trump steht für:
 Trump (Motorradhersteller), ehemaliger englischer Motorradhersteller
 Trump Entertainment Resorts, US-amerikanisches Casino- und Hotelunternehmen
 Trump Shuttle, US-amerikanische Fluglinie
 The Trump Organization, US-amerikanischer Mischkonzern
 Trump-Inseln, Inselgruppe vor der Westküste der antarktischen Halbinsel Grahamland
 Trump (Mops) (* um 1730), Hund des Malers William Hogarth

Trump ist der Familienname folgender Personen:
 David H. Trump (1931–2016), britischer Prähistoriker
 Donald Trump (* 1946), US-amerikanischer Unternehmer, US-Präsident von 2017 – 2021
 Donald Trump Jr. (* 1977), US-amerikanischer Unternehmer, Sohn von Donald Trump
 Elizabeth Christ Trump (1880–1966), deutsch-amerikanische Unternehmerin, Großmutter von Donald Trump
 Eric Trump (* 1984), US-amerikanischer Unternehmer, Sohn von Donald Trump
 Frederick Trump (1869–1918), deutsch-amerikanischer Unternehmer, Großvater von Donald Trump
 Fred C. Trump (1905–1999), US-amerikanischer Immobilienunternehmer, Vater von Donald Trump
 Georg Trump (1896–1985), deutscher Grafiker und Typograf, entwickelte die nach ihm benannte Schrift Trump Deutsch (1936/1937)
 Ivana Trump (1949–2022), tschechisch-amerikanisches Model und Unternehmerin, erste Ehefrau von Donald Trump
 Ivanka Trump (* 1981), US-amerikanisches Model und Geschäftsfrau, Tochter von Donald Trump
 Janno Trump (* 1990), estnischer Jazzmusiker
 Joachim Trump, Falschschreibung von Joachim Trumpf (1687–1769), deutscher Organist und Instrumentenbauer
 John G. Trump (1907–1985), US-amerikanischer Elektrotechniker und Physiker, Onkel von Donald Trump
 Judd Trump (* 1989), englischer Snookerspieler
 Kelly Trump (* 1970), deutsche Pornodarstellerin und Schauspielerin
 Lara Trump (* 1982), US-amerikanische TV-Moderatorin und Fernsehproduzentin

 Maryanne Trump Barry (* 1937), US-amerikanische Juristin, Schwester von Donald Trump
 Melania Trump (* 1970), slowenisch-amerikanisches Model, dritte Ehefrau von Donald Trump 
 Peter Trump (* 1950), deutscher Hockeyspieler
 Sebastian Trump (* 1984), deutscher Musikforscher und Klangkünstler
 Tiffany Trump (* 1993), US-amerikanische Studentin, Sängerin und Model; jüngste Tochter Donald Trumps
 Vanessa Trump (* 1977), US-amerikanische Psychologin, Model und Schauspielerin, Ehefrau von Donald Trump Jr.
 Walter Trump (* 1953), deutscher Mathematiker und Lehrer, Entdecker magischer Würfel
 Wilhelm Trump, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tour de Trump
 Trumpp
 Trumpf